Tschümperlin ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Tschümperlin (* 1962), Schweizer Politiker (SP)
 Beat Tschümperlin (1954–2004), Schweizer Politiker (CVP)
 Paul Tschümperlin (1956–2022), Schweizer Jurist